El Brasil kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Brasil, Linares, ort, 
 El Brasil, Doctor Coss, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar